Cook Landing Site steht für:

 Cook Landing Site (Hawaii)
 Cook Landing Site (Kurnell Peninsula), New South Wales, Australien 
 Cook Landing Site (Marlborough Sounds), Neuseeland
 Cook Landing Site (Poverty Bay), Neuseeland